Денис Александрович Свитюха (; ) — украинский футболист, нападающий клуба «Шахтёр» (Донецк), выступающий на правах аренды за клуб «Льейда».

Биография 
Родился в селе Максимилиановка Донецкой области. Воспитанник молодежной академии донецкого «Шахтёра». С 2019 года выступал за юношескую команду горняков, в этом же году дебютировал и за молодежную команду донецкого клуба. В сезоне 2020/21 годов выступал в основном за молодежную команду «Шахтёра», но из-за высокой конкуренции в первой команде не провел ни одного поединка.

13 августа 2021 отправился в аренду в «Мариуполь» до завершения сезона 2020/21 годов. В футболке «приазовцев» дебютировал 22 августа 2021 в проигранном (3:4) домашнем поединке 5-го тура Премьер-лиги против луганской «Зари». Денис вышел на поле на 46-й минуте, заменив Алексея Кащука, а на 80-й минуте отличился дебютным голом в профессиональном футболе.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Льейда»